Die Försterchristel (o Die Försterchristl) – film del 1926 diretto da Frederic Zelnik
Die Försterchristll – film del 1931 diretto da Frederic Zelnik
Die Försterchristl – film del 1952 diretto da Arthur Maria Rabenalt

vedi anche
Die Försterchristel – film del 1962 diretto da Franz Josef Gottlieb